Zeche Alwine heißen:

 Zeche Alwine (Querenburg)
 Zeche Alwine (Stiepel)